Lophogaster är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Michael Sars 1857. Lophogaster ingår i familjen Lophogastridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Storkräftor
Lophogaster